Hindu Cadets é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1982-83.

Clubes de futebol da Maurícia